Blackjack – gioco d'azzardo di carte 
 Blackjack – album di Donald Byrd del 1967
 Blackjack – film per la televisione del 1998 diretto da John Woo
 Blackjack – gruppo musicale statunitense
 Blackjack – album dell'omonimo gruppo musicale del 1979
 Blackjack – album di Donald Byrd del 1967
 I BlackJack – gruppo musicale italiano

Pagine correlate 
 Black Jack (disambigua)